Мирвода:

 Мирвода Ніна Миколаївна — солістка-вокалістка Ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України, заслужена артистка України (2006).
 Мирвода Світлана Іванівна — українська бандуристка, заслужена артистка України (2006).